Gleichgewichtstheorie bezeichnet:

 Gleichgewichtstheorie der Intimität
 das Partialmarktmodell
 das Allgemeines Gleichgewichtsmodell
 Steady-State-Theorie der Astronomie